Jacques Oudin peut désigner :

 Jacques Oudin (1908-1985), biologiste français ;
 Jacques Oudin (1939-2020), homme politique français.